Самуэль Боулз (; ) — американский экономист, специалист по проблеме социального неравенства, представитель неомарксистской политэкономии. Доктор философии (1965), профессор. Лауреат премии В. Леонтьева (2006). Clarivate Citation Laureate (2022).

Биография 
Сын политика и дипломата Честера Боулза.

Бакалавр (1960) Йельского университета; доктор философии (1965) Гарвардского университета. Один из основателей Йельского русского хора, в составе которого несколько раз посещал Советский Союз с выступлениями. Работал в Гарварде (1965—1974), Массачусетском университете (Амхёрст; 1974—2001). Был уволен из Гарварда после острой «дискуссии» преподавателей, несмотря на поддержку таких ученых, как Джон Кеннет Гэлбрейт, нобелевские лауреаты Василий Леонтьев и Кеннет Джозеф Эрроу. В Массачусетский университет был приглашён в составе группы «радикальных преподавателей», включавшей также марксистов Стивена Резника и Ричарда Вольфа. Ныне занимается исследовательской деятельностью в Институте Санта-Фе (штат Нью-Мексико), преподаёт в Университете Сиены (Италия) и читает курсы по микроэкономике в Массачусетском университете.

Является членом Союза радикальной политической экономии, а также Сентябрьской группы «аналитического марксизма».

Основные произведения 
 Bowles, Samuel (1969). Planning educational systems for economic growth. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 9780674670907.
 Bowles, Samuel; Kendrick, David A. (1970). Notes and problems in microeconomic theory (1st ed.). Chicago: Markham Publishing. ISBN 9780841020122. Also as: Bowles, Samuel; Kendrick, David; Dixon, Peter B. (1980). Notes and problems in microeconomic theory. Amsterdam New York New York: North-Holland Pub. Co. Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier/North-Holland. ISBN 9780444853257.
 Bowles, Samuel; Gordon, David M.; Weisskopf, Thomas E. (1983). Beyond the waste land: a democratic alternative to economic decline. Garden City, New York: Anchor Press/Doubleday. ISBN 9780385183451. Also as: Bowles, Samuel; Gordon, David M.; Weisskopf, Thomas E. (1984). Beyond the wasteland: a democratic alternative to economic decline. London: Verso. ISBN 9780860918233.
 Bowles, Samuel; Gintis, Herbert (1986). Democracy and capitalism: property, community, and the contradictions of modern social thought. New York: Basic Books. ISBN 9780465016006. Also as: Bowles, Samuel; Gintis, Herbert (2011). Democracy and capitalism property, community, and the contradictions of modern social thought. London: Routledge. ISBN 9780415608817.
 Bowles, Samuel; Pagano, Ugo; Franzin, Maurizio (1999). The politics and economics of power. London New York: Routledge. ISBN 9780415185424.
 Bowles, Samuel (author); Gintis, Herbert (author); Wright, Erik Olin (editor) (1998). Recasting egalitarianism: new rules for communities, states, and markets. London, England: New York Verso. ISBN 9781859842553.
 Bowles, Samuel; Arrow, Kenneth; Durlauf, Steven (2000). Meritocracy and economic inequality. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 9780691004686.
 Bowles, Samuel; Henrich, Joseph; Boyd, Robert; Camerer, Colin; Fehr, Ernst; Gintis, Herbert (2004). Foundations of human sociality: economic experiments and ethnographic evidence from fifteen small-scale societies. Oxford New York: Oxford University Press. ISBN 9780199262052.
 Bowles, Samuel (2006). Microeconomics: behavior, institutions, and evolution. Princeton, New Jersey Woodstock: Princeton University Press. ISBN 9780691126388.
 Bowles, Samuel; Gintis, Herbert; Osborne Groves, Melissa (2005). Unequal chances: family background and economic success. New York Princeton, New Jersey: Russell Sage Foundation, Princeton University Press. ISBN 9780691136202.
 Bowles, Samuel; Gintis, Herbert; Fehr, Ernst; Boyd, Robert (2005). Moral sentiments and material interests: the foundations of cooperation in economic life. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 9780262572378.
 Bowles, Samuel; Roosevelt, Frank; Edwards, Richard (2005). Understanding capitalism: competition, command, and change. New York: Oxford University Press. ISBN 9780195138658.
 Bowles, Samuel; Durlauf, Steven; Hoff, Karla (2006). Poverty traps. New York Princeton, New Jersey: Russell Sage Foundation Princeton University Press. ISBN 9780691125008.
 Bowles, Samuel; Wallerstein, Michael; Bardhan, Pranab (2006). Globalization and egalitarian redistribution. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 9780691125190.
 Bowles, Samuel; Bardhan, Pranab; Baland, Jean-Marie (2007). Inequality, cooperation, and environmental sustainability. Princeton, New Jersey: Russell Sage Foundation, Princeton University Press. ISBN 9780691128795.
 Bowles, Samuel; Gintis, Herbert (2011). A cooperative species human reciprocity and its evolution. Princeton, New Jersey Oxford: Princeton University Press. ISBN 9780691158167.
 Bowles, Samuel; Gintis, Herbert (2011). Schooling in capitalist America: educational reform and the contradictions of economic life. Chicago, Illinois: Haymarket Books. ISBN 9781608461318. Original printed in 1976.

Переводные издания на русском языке  
 Боулз С. Микроэкономика. Поведение, институты, и эволюция» = Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution (2004). — : Изд-во «Дело» АНХ, 2010. — 576 с. — ISBN 978-5-7749-0609-3.
 Боулз С. Моральная экономика. Почему хорошие стимулы не заменят хороших граждан = The Moral Economy (2016). – М.: Издательство Института Гайдара, 2017. – 336 с. — ISBN 978‑5‑93255‑472‑2.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Персональная страница С. Боулза

Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте
Выпускники Йельского университета
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Университета Массачусетса в Амхерсте
Преподаватели Сиенского университета
Марксисты
Институциональные экономисты
Поведенческие экономисты
Социальное неравенство
Clarivate Citation Laureates